Томас Бразертон, 1-й граф Норфолк (; , Бразертон,  — ) — сын английского короля Эдуарда I и его второй жены Маргариты Французской, лорд-маршал Англии.

Биография 
Родился в замке Бразертон. Имя пятому сыну Эдуарда I было дано в честь святого Фомы. Эдуард умер, когда его сыну было 7 лет, и королём Англии стал его единокровный  брат Эдуард. Томасу предназначалось графство Корнуолл, однако Эдуард вместо этого пожаловал графство своему фавориту, Пирсу Гавестону. В возрасте 10 лет Томас и его родной брат Эдмунд получили наследство Роджера Биго, 5-го графа Норфолка, умершего в 1306 году. В 1312 году Томас стал графом Норфолка, 10 февраля 1316 года — маршалом Англии. Во время похода Эдуарда II в Шотландию Томас Бразертон был назначен Хранителем Англии. Как и многие английские магнаты, брат короля пострадал от жадности Хью Диспенсера-младшего, который присвоил некоторые владения молодого графа. Во время баронского мятежа 1326 года, закончившегося свержением Эдуарда II, он присоединился к королеве Изабелле и Роджеру Мортимеру. Томас Бразертон был одним из судей в процессах против Диспенсеров — отца и сына.

Браки и дети 
Первая жена (1319?) — Элис Хейлз, дочь сэра Роджера Хейлза, коронера Норфолка, и Элис Скогэн.

Дети:
 Эдуард Норфолкский (ок. 1320 — 1334)
 Маргарет, 1-я герцогиня Норфолк (ок. 1320 — 1399)
 Элис Норфолкская (1324—1352)

Элис Хейлз умерла в 1330 году. В её память была построена часовня Бошаме (Сассекс). Томас Бразертон женился вторично 28 марта 1335 года на Мэри де Брюес, вдове Ральфа де Кобема, лорда Кобема. Томас Бразертон умер в 1338 году и был похоронен в бенедиктинском аббатстве в Бери-Сент-Эдмундс.

Характеристики 
Французский хронист Жан Фруассар упоминает в своих «Хрониках», что он имел «характер дикий и неприятный».

Примечания

Литература 
 Mortimer Ian. The Greatest Traitor. — 2003.

Плантагенеты
Графы Норфолк
Графы-маршалы Англии